Il singolare del torneo di tennis British Hard Court Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Manuel Orantes 6–2, 7–9, 6–2, 6–2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1976